La Serie B 1960-1961 è stata la 29ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 5 settembre 1960 e l'11 giugno 1961 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Giovanni Fanello () con 26 reti.

Stagione

Avvenimenti 
Grazie a un positivo girone di ritorno con 31 punti in 19 partite, il  vinse il campionato e poté ritornare, dopo undici anni di assenza, in Serie A: un exploit decisamente inaspettato alla vigilia, dato che l'anno precedente i lagunari avevano evitato solo in extremis la retrocessione in Serie C, salvandosi in Serie B; assieme ai veneti, festeggiò l' che, già campione d'inverno, ottenne la certezza della promozione con tre giornate d'anticipo; per i lombardi, alla loro seconda stagione tra i cadetti, fu la prima promozione in A. Dopo i cali di rendimento di  e , la lotta per il terzo posto ebbe per protagoniste  e : le negative prestazioni degli emiliani nelle ultime giornate, spinsero i rosanero siciliani in Serie A dopo un solo anno di seconda divisione.
In zona salvezza, il  conquistò la permanenza sul campo nonostante la penalizzazione residua del Caso Cappello. Rimase sul fondo della classifica il , che fece ritorno in Serie C dopo dieci stagioni senza mai più rivedere la cadetteria. L'ultima parte del torneo vide cedere il , mentre il recupero del , con 5 vittorie nelle ultime 5 giornate, condannò allo spareggio  e . Sul campo neutro di Ferrara i giuliani caddero per la prima volta in terza serie.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1961-1962.
      Retrocesso in Serie C 1961-1962.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi. 

Note:
Il Genoa ha scontato 7 punti di penalizzazione.
La Triestina retrocessa dopo aver perso lo spareggio salvezza con il Novara.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961
1960